Название Апамея ( — от имени ) носило несколько эллинистических городов:
  — на реке Тигр в Месене (область древней Вавилонии).
 Апамея Вифинская (ранее — Мирлея) — древний город в Вифинии, в Малой Азии.
 Апамея (Мидия)
 Апамея (Осроена)
 Апамея (Ситтакена)
 Апамея (Фракия)
 Апамея (Фригия) (Апамея-Кибот)
 Апамея (Сирия), или Апамея на Оронте, — в Полой Сирии.
 Апамея Рагиан (, ) — в Парфии.